Пинкава (, ) — хорватская фамилия. Известные носители:

 
 Пинкава, Ростислав Богуславович (род. 1925) — российский советский живописец, график и педагог.